Die Baureihe 445 bezeichnet folgende Baureihen:

 ab 1968 einen elektrischen Triebzug der Deutschen Bundesbahn, siehe DR-Baureihe ET 25#Baureihe ET 255/ET 45
 der 1998 gebaute Prototyp Meridian, siehe DB-Baureihe 445 (1998)
 der elektrische Doppelstock-Triebwagen Stadler KISS
 der elektrische Doppelstock-Triebwagen Bombardier Twindexx Vario